Pastenaci ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pastenaci (1794–1824), deutscher Musiker und Komponist
 Kurt Pastenaci (1894–1961), deutscher Schriftsteller und Historiker